Majdan Stary – wieś w woj. lubelskim, w gminie Księżpol
 Majdan Stary – wieś na Ukrainie, rejon radziechowski
 Majdan Stary – wieś na Ukrainie, rejon derażniański